Karačaj (povijesno područje), povijesno područje u kojem je živio narod Karačajevci.
 Karačajska autonomna oblast, autonomna oblast unutar Sovjetskog Saveza.
 Karačajevo-Čerkezija, ruska republika koja se nalazi na jugu Rusije.
 Karačajsko jezero, jezero u Čeljabinskoj oblasti, Rusija. 
 Karačaj (rijeka), rijeka u Azerbajdžanu.